Осиновик может означать:
 Осиновик или подосиновик — общее название для нескольких видов грибов рода Лекцинум.
 Осиновик — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Осиновик — деревня в Островском районе Костромской области.
 Осиновик — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Осиновик — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Осиновик — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Осиновик — деревня в Новоржевском районе Псковской области.